Мереви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Нёв-Мезон.

История 
Название Меревиль (Méréville) — романо-франкского происхождения (предположительно с конца V века). Оно соединяет имя человека Амерелла (Amerella) и термин виль (ville, villa), обозначающий сельскую усадьбу. Впервые название Amerellivilla появилось в 1094 году, имя появится в названии бывшего монастыря святого Тибо.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 1390 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 
 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель